Oymaklı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Oymaklı (Gerger), Ortschaft im Landkreis Gerger der türkischen Provinz Adıyaman
 Oymaklı (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana
 Oymaklı (Özalp), Ortschaft im Landkreis Özalp der türkischen Provinz Van